Радослав Янков (, 26 января 1990 года, Чепеларе, Болгария) — болгарский сноубордист, выступающий в параллельных дисциплинах.

 Обладатель Кубка мира в общем зачёте параллельных дисциплин (2015/16);
 Многократный победитель и призёр этапов Кубка мира (всего — 3 подиума);
 Двукратный чемпион мира среди юниоров (2008, 2009);
 Победитель зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2007);
 Участник XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Спортивные достижения

Юниорские и молодёжные достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 
 

Сноубордисты Болгарии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Обладатели Кубка мира по сноуборду